La expresión Monasterio de Santa Ana puede referirse a: 

 el antiguo Monasterio de Santa Ana ubicado en Madrid;
el Convento de Santa Ana de Córdoba;
 el Convento de Santa Ana de Cuéllar;
 el Convento de Santa Ana de Sevilla;
 el Convento de Santa Ana de Carmona;
 el Convento de Santa Ana de Tzintzuntzan, México;
 el Convento de Santa Ana de Villasana de Mena.